Diese Liste enthält die internationalen Cricket Touren der irischen Cricket-Nationalmannschaft gegen Vollmitglieder und Mannschaften mit ODI- und Twenty20-Status des International Cricket Councils.

Liste der Spiele 

Irland CricketTouren
Irische Cricket-Nationalmannschaft